Оннеку́р-сюр-Еско́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 145 км на північний схід від Парижа, 70 км на південь від Лілля.

Історія 
26 травня 1642 року біля Оннекура відбулась одна з ключових битв франко-іспанської війни (1635—1659), яка закінчилась перемогою іспанців.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті рахувалось 321 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 737,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Оннекур-сюр-Еско на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Оннекур-сюр-Еско на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Нор

Примітки 

Муніципалітети департаменту Нор